Hans Schmidt er et navn, som relaterer sig til flere personer:

 Hans Schmidt (politiker) – der repræsenterede det tyske mindretal og Slesvigsk Parti frem til 1964
 Hans Smidth – (1839-1917) fra Kerteminde-kredsen af malere (Fynbomalerne)

Se også
 Hans Christian Schmidt – folketingspolitiker fra Venstre
 Hans Schmidt-Nielsen – formand for Dansk Magisterforenings studerende.
 Hans Schmidt Petersen – er en dansk-tysk forfatter